Android har flere betydninger:
 Google Android, et styresystem udgivet af Google
 Android, et engelsk ord for androide
Android kan også betyde:
 Android (brætspil), udgivet af Fantasy Flight Games
 Android (stof), et mærke for det anaboliske steroid methyltestosteron
 Android (film), instrueret af Aaron Lipstadt
 "Android" (sang), af Prodigy

Se også 
 The Androids, Australsk rockband